Storlidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storlidtjärnen (Åre socken, Jämtland, 702901-135338), sjö i Åre kommun,  (5,13 ha)
Storlidtjärnen (Åre socken, Jämtland, 703060-135949), sjö i Åre kommun, 
Storlidtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Storlidtjärnen (Byske socken, Västerbotten, 721390-175147), sjö i Skellefteå kommun,  (4,5 ha)
Storlidtjärnen (Byske socken, Västerbotten, 724216-173899), sjö i Skellefteå kommun,  (5,21 ha)
Storlidtjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn